Чукучан (Catostomus) — рід риб родини чукучанових.

Список видів 

 Catostomus ardens Jordan et Gilbert, 1881.
 Catostomus bernardini Girard, 1856.
 Catostomus cahita Siebert et Minckley, 1986.
 Звичайний чукучан Catostomus catostomus (Forster, 1773)
 Catostomus clarkii Baird et Girard, 1854.
 Колумбійський чукучан Catostomus columbianus (Eigenmann et Eigenmann, 1893).
 Білий чукучан Catostomus commersonii (Lacepède, 1803)
 Catostomus discobolus Cope, 1871.
 Catostomus fumeiventris Miller, 1973.
 Catostomus insignis Baird et Girard, 1854.
 Catostomus latipinnis Baird et Girard, 1853.
 Catostomus leopoldi Siebert et Minckley, 1986.
 Великогубий чукучан Catostomus macrocheilus Girard, 1856.
 Catostomus microps Rutter, 1908.
 Catostomus nebuliferus Garman, 1881.
 Catostomus occidentalis Ayres, 1854.
 Веслоносий чукучан Catostomus platyrhynchus (Cope, 1874).
 Catostomus plebeius Baird et Girard, 1854.
 Catostomus rimiculus Gilbert et Snyder in Gilbert, 1898.
 Catostomus santaanae (Snyder, 1908).
 Catostomus snyderi Gilbert, 1898.
 Catostomus tahoensis Gill et Jordan in Jordan, 1878.
 Catostomus warnerensis Snyder, 1908.
 Catostomus wigginsi Herre et Brock in Herre, 1936.

Джерела 
 

Чукучанові
Роди риб